Województwo białostockie (1831) – województwo w powstaniu listopadowym
 Województwo białostockie – województwo istniejące w latach 1918–1939
 Województwo białostockie – województwo istniejące w latach 1944–1975
 Województwo białostockie – województwo istniejące w latach 1975–1998